Athee eller Athée kan syfta på:

Frankrike 

 Athée, Mayenne, kommun, 
 Athée, Côte-d'Or, kommun, 
 Poncey-lès-Athée – en kommun